Die 1. Division 2008 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 27. März 2008 und endete am 6. November 2008.

Mit dem Meister FK Rostow und dem Vizemeister Kuban Krasnodar konnten beide Premjer-Liga-Absteiger 2007 sofort wieder aufsteigen. Wegen einer Verringerung des Teilnehmerfeldes für die Saison 2009 stiegen sieben statt der üblichen fünf Clubs sportlich in die drittklassige 2. Division ab.

Modus 
2008 nahmen letztmals 22 Teams am Spielbetrieb der 1. Division teil: Die Saison wurde im Doppelrundenturnier-Modus mit je einem Auswärts- und einem Heimspiel ausgetragen. Jedes Team absolvierte dabei 42 Spiele. Die beiden bestplatzierten stiegen in die Premjer-Liga 2009 auf, die sieben schlechtesten Teams in die 2. Division ab.

Es gab dreimal je zwei und einmal vier punktgleiche Mannschaften. Sportakademklub Moskau schaffte wegen zwei mehr gewonnenen Spielen und trotz eines schlechteren Torverhältnis als 15. den Klassenerhalt vor dem punktgleichen FK Metallurg-Kusbass Nowokusnezk, auch bei den beiden anderen punktgleichen Paaren hatte eine Mannschaft mehr Siege verbucht. Bei den vier punktgleichen Mannschaften auf Platz elf bis 14 war es komplexer: Sibir Nowosibirsk wurde mit den wenigsten Siegen (14) 14. und SKA Rostow mit einem Sieg mehr 13. Saljut-Energija Belgorod und Witjas Podolsk waren jedoch punkt- und sieggleich, den direkten Vergleich entschied Witjas jedoch mit zwei Siegen für sich.

Teilnehmer 

Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2007 
 Kuban Krasnodar
 FK Rostow

Die 15 Mannschaften, die in der Saison 2007 Platz 3 bis 17 belegten
 Sibir Nowosibirsk
 KAMAS Nabereschnyje Tschelny
 Ural Jekaterinburg
 Torpedo Moskau
 Nosta Nowotroizk
 Dynamo Brjansk
 Saljut-Energija Belgorod
 Anschi Machatschkala
 Swesda Irkutsk
 Alanija Wladikawkas
 SKA-Energija Chabarowsk
 Maschuk-KMW Pjatigorsk
 Baltika Kaliningrad
 FK Metallurg-Kusbass Nowokusnezk
 SKA Rostow.

Dazu kamen die Meister der fünf Staffeln der dritten russischen Liga, der 2. Division
 Sportakademklub Moskau (West)
 Tschernomorez Noworossijsk (Süd)
 Witjas Podolsk (Zentrum)
 Wolga Uljanowsk (Wolga/Ural)
 Dynamo Barnaul (Ost).

Am 23. Oktober zog sich Swesda Irkutsk vor dem viertletzten Spieltag mit sofortiger Wirkung wegen akuter finanzieller Schwierigkeiten kurz vor dem Konkurs aus dem laufenden Spielbetrieb zurück; die restlichen vier Partien des Vereins wurden mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Auswärtstore – 7. Losentscheid

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2008
2008